Saccone puede hacer referencia a:

Alejandro Saccone, futbolista argentino.
Mario Saccone, futbolista argentino.
Viviana Saccone, actriz argentina.